Португеса:

 Португеса — штат на северо-западе Венесуэлы.
 Португеса — венесуэльский футбольный клуб из города Акаригуа.